Jump (« sauter » ou « saut » en anglais) fait notamment référence à :

Musique

Chansons 

 Jump, chanson de Van Halen sortie en 1983 ;
 Jump (for my love), chanson des Pointer Sisters sortie en 1984 ;
 Jump, chanson de Kris Kross sortie en 1992 ;
 Jump, chanson d'Every Little Thing sortie en 2001 ;
 Jump, chanson de Madonna sortie en 2006 ;
 Jump, chanson de Flo Rida sortie en 2009 ;
 Jump, chanson de Rihanna sortie en 2012.

Cinéma 

 Jump, film autrichien de Joshua Sinclair sorti en 2008.

Autres 
 JUMP, application Système d'information géographique devenue depuis OpenJump.
 Weekly Shōnen Jump, magazine de prépublication de manga.

Homonymie de titre